La Coppa di Polonia 2020-2021 si è svolta dal 24 ottobre 2020 al 21 febbraio 2021: al torneo hanno partecipato ventidue squadre di club polacche e la vittoria finale è andata per la nona volta, la terza consecutiva, al .

Regolamento 
La formula del torneo ha previsto primo turno, secondo turno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale, giocate con gara unica.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2020
Pallavolo nel 2021
 2020-2021